Cette page présente les 'personnages de la série télévisée Section de recherches.
Le Commandant Martin Bernier est le chef du Groupe Homicides de la Section de recherches de Nice. Il a actuellement sous ses ordres le lieutenant Lucas Auriol, ainsi que les adjudants Alexandre Sainte-Rose et Victoire Cabral. Le capitaine Ariel Grimaud est responsable des .

 Historique 
 Postes 

 Personnages présents à la S.R. de Bordeaux puis à la S.R. de Nice 
 Officier 
 Xavier Deluc : Major puis Lieutenant puis Capitaine puis Commandant Martin Bernier (depuis la saison 1)

 Sous-officier 
 Manon Azem : Adjudant Sara Casanova (saisons 7-11 et invitée saisons 12-13)

 TIC 
 Chrystelle Labaude : Capitaine puis Commandant Nadia Angeli (saisons 1-11) (invitée saison 15)

 Personnages présents seulement à la S.R. de Nice (depuis la saison 8) 
 Officiers 
 Franck Sémonin : Lieutenant Lucas Auriol (depuis la saison 8)
 Fabienne Carat : Commandant Jeanne Lorieux (depuis la saison 14)
 Honorine Magnier : Lieutenant Rose Orsini (saisons 12-14)
 Raphaèle Bouchard : Lieutenant Camille Chatenet (saisons 10-12)
 Julie Fournier : Lieutenant Roxane Janin (saisons 8-9)

 Sous-officiers 
 Félicité Chaton : Adjudant Victoire « Vicky » Cabral (depuis la saison 8)
 Stéphane Soo Mongo : Adjudant-chef  Alexandre « Alex » Sainte-Rose (depuis la saison 8)
 Marine Sainsily : Adjudant puis Lieutenant Sophie Walle (saisons 11-12)

 TIC 
 Élise Tielrooy : Capitaine Ariel Grimaud (depuis la saison 12)

 Procureurs 
 Marie Piton : Florence, La Procureure (saisons 10-11) 
 Marc Duret : Le Procureur (saison 9) 
 Christian Vadim : Thierry Calvi (saisons 8-9)

 Personnages présents seulement à la S.R. de Bordeaux (saisons 1-7) 
 Officier 
 Kamel Belghazi : Capitaine puis Commandant Enzo Ghemara (saisons 1-7)

 Sous-officiers 
 Jacques Spiesser : Adjudant Daniel Pérez  (saison 1) 
 Virginie Caliari : Adjudant puis adjudant-chef puis Major Mathilde Delmas (saisons 1-7) (invitée saison 15)
 Jean-Pascal Lacoste : Gendarme puis Maréchal des Logis-chef puis Adjudant puis Adjudant-chef Luc Irrandonéa (saisons 1-7 et invité saison 8) (invité saison 15)
 Linda Hardy : Adjudant-Chef Claire Linsky (saisons 3-4) (invitée saison 15)
 Félicité du Jeu : Adjudant Fanny Caradec (saisons 5-7)

 Officier autre groupe 
 Olivia Lancelot : Lieutenant Nathalie Charlieu (saisons 1-7)

 TIC 
 Vincent Primault : Gendarme Marc-Olivier « Marco » Delcroix, né Stéphane Leusieur (saisons 5-7 et invité saisons 8-9)
 Julien Courbey : Léon (saisons 1-2)

 Procureur 
 Bernard Montiel : Alain Berger (saisons 4-7)

 Équipe actuelle 
 Chef de groupe 

 Major puis Lieutenant puis Capitaine puis Commandant Martin Bernier 

 Interprété par Xavier Deluc

Le major Martin Bernier est l'adjoint et ami du chef du Groupe Homicides, le capitaine Enzo Ghemara, à la Section de recherches de Bordeaux. Solitaire, un brin désinvolte avec la hiérarchie, presque bourru, c'est un homme dévoué à son travail et à ses collègues. Bernier refuse de passer les concours pour devenir officier, préférant rester sur le terrain où ses intuitions, peu appréciées de ses supérieurs, lui permettent cependant de résoudre les enquêtes. Il cache une blessure sentimentale survenue lors d'une mission militaire pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Après avoir reçu l'ordre de relâcher un criminel de guerre nommé Branević qu'il venait tout juste d'arrêter, ce dernier décida de se venger en violant et tuant Anna, la femme que Bernier aimait. Lors de la première saison, le major n'aura cesse de retrouver Branević pour le tuer, ce qu'il finira par faire lors du dernier épisode de la saison.

Dans la troisième saison, il vit une courte histoire avec Mathilde Delmas, qui y met fin faute d'engagement de la part de Bernier. Dans le troisième épisode de la saison, le major Martin Bernier se retrouve devant la cour martiale pour avoir frappé un supérieur, le commandant Valton de l'Inspection de la Gendarmerie nationale, énervé par son acharnement à faire tomber le capitaine Ghemara. Il sera simplement réprimandé et non renvoyé.

Dans la cinquième saison, après qu'Enzo Ghemara a quitté son poste de chef de groupe pour celui de directeur de la Section de recherches, il est en compétition avec le lieutenant Nathalie Charlieu pour prendre la tête du Groupe Homicides. Finalement, son expérience en tant qu'enquêteur criminel et l'appui de son ami Ghemara lui permettent de se voir confier le précieux poste, obtenant par la même occasion une promotion au grade de lieutenant. Lors de la première enquête de cette même saison, il a le plaisir de revoir Fanny Caradec, une ancienne connaissance qui l'avait aidé sur une de ses enquêtes, et qui s'était pris une balle à la place de Bernier. Fanny, devenue adjudant à la Section de recherches de Grenoble, pense que son enquête et celle de Bernier sont liées. L'adjudant finit par intégrer le groupe. Amoureuse de Bernier, celui-ci ne peut lui offrir ce qu'elle veut, toujours attristé par le sort d'Anna. Fanny Caradec quitte la SR dans le premier épisode de la septième saison, ce qui attriste Martin.

Dans la septième saison, après la mort de Ghemara, il se voit promu au grade de capitaine. Lors des évènements de la fin de saison, il découvre qu'un tueur en série a assassiné Fanny Caradec le jour de son départ, plusieurs mois auparavant, et se sent responsable de son sort. La découverte que le tueur en série n'est autre qu'un membre de son équipe le blessera profondément, le poussant même à s'éloigner de la Gendarmerie.

Dans la huitième saison, après avoir passé une année à bourlinguer sur les mers, il rejoint son amie Nadia Angeli, retirée à Nice. L'état-major lui propose alors de reprendre au pied levé la Section de recherches locale. Hésitant au départ, le fait d'être mêlé involontairement à une enquête lui redonne le goût du job et il finit par accepter. À , c'est aussi pour lui l'occasion de prendre un nouveau départ et de penser à se construire une vie personnelle. Il se prend d'affection pour Leslie Sorel, une fille orpheline qui voit en lui un père de substitution.

Dans la neuvième saison, il rencontre au cours d'une enquête Laura Belmont, une auteure de polars qui s'intéresse à son travail. Ils entament une relation, et Bernier n'hésite pas à s'afficher avec elle. 

Plus tard, lors de la dixième saison, Martin et Laura décident de se marier, mais ceci est également synonyme de nouveaux ennuis. En effet, le témoin et ami d'enfance de Laura est assassiné le jour de la cérémonie par une autre amie de Laura. Après ce drame, Laura bouleversée décide de demander le divorce. Bernier est au plus bas, et son équipe fait les frais de ses sautes d'humeur. Alors qu'il naviguait au large des côtes, une femme l'enlève et l'emmène dans son refuge où elle héberge un serial killer, Franck Mercoeur. Ce dernier a été incarcéré par l’équipe de Bernier quelques années plus tôt. La femme, auteur de ces deux enlèvements, voulait confronter Bernier à Mercoeur car ce dernier le haïssait. Étant complètement admirative de Mercoeur, cette femme voulait exaucer le désir de son idole. La Gendarmerie finira par les retrouver. Bernier, gravement blessé, est emmené à l'hôpital. Il en sortira indemne quelque temps après. Il vivra une relation amoureuse avec la procureure. Dans le dernier épisode de la onzième saison, Bernier est suspendu car, en tentant d'arrêter un tueur en série, il a causé la mort d'un commandant de police de la PJ ainsi que de deux officiers de police tués par ce même tueur.  Dans la treizième saison, on apprend qu'il a un fils né d'une relation antérieure. Dans le cross-over avec Alice Nevers, on apprend qu'il a été en pension avec le commandant Frédéric Marquand.

 Officiers 
 Lieutenant Lucas Auriol 
 Interprété par Franck Sémonin

Le lieutenant Lucas Auriol est l'adjoint du chef de groupe de la Section de recherches de Nice. Il n'est pas sans rappeler celui que Martin Bernier était une dizaine d'années plus tôt. Lors du premier épisode de la huitième saison, il fait la rencontre de Bernier, tout juste arrivé à Nice et témoin d'un meurtre. Laissant Bernier participer à l'enquête, il est contrarié lorsqu'il apprend que celui-ci pourrait devenir son patron et ne lui a rien dit. La complicité et la confiance vont naître rapidement entre les deux hommes, et un rapport de père-fils spirituel s'établit.

Dans le premier épisode, son enquête l'amène à rechercher les parents d'un bébé, Elliot. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'il en est le père. Il décide de s'occuper de son garçon du mieux qu'il peut et les femmes de la caserne, celle du colonel en tête, gardent son fils lorsqu'il est d'astreinte. Plus tard, il retrouve « par hasard » son ancien amour, Nawel Berki, et passe la nuit avec elle. Le lendemain, il est réveillé par Anthony Portal, truand et ancien ami, qui lui annonce qu'il va devoir lui renvoyer l'ascenseur en l'aidant. Bien des années plus tôt, tous deux avaient braqué une épicerie et le propriétaire était décédé d'une crise cardiaque lors du braquage. Anthony s'était fait arrêter mais n'avait jamais dénoncé Lucas. Le truand n'hésite pas à menacer le fils et les collègues de Lucas, allant jusqu'à imposer une baby-sitter à ce dernier pour son fils. Après que Lucas ait consulté la fiche d'Anthony Portal dans la base des criminels, le colonel Martel reçoit un appel de la DCRI qui surveille le truand. Lucas doit expliquer à Martin la situation, puis tout avouer au colonel. Ils décident de piéger Portal et ses complices en leur faisant croire que Lucas coopère et accepte de leur délivrer des uniformes de gendarme. Ils les arrêtent tous mais Portal leur annonce que le vrai chef de la bande est Nawel Berki. Lucas revoit Nawel plus tard mais ne la dénonce pas, ce qui lui vaut un sermon de la part de Bernier et une enquête de la DCRI. Il accepte alors de collaborer avec l'antiterrorisme pour arrêter Nawel. Dans le dernier épisode, Nawel vient le voir et lui apprend qu'elle travaille pour la DCRI, sa mission étant terminée, et qu'ils vont pouvoir vivre ensemble. Le lendemain, elle se fait abattre sous les yeux de Lucas.

Au début de la neuvième saison, il recherche le meurtrier de Nawel. De plus, la femme qui s'occupait d'Elliot avec sa mère décide de se battre juridiquement pour obtenir un droit de visite que lui refuse Lucas. Finalement, au bout du rouleau, n'arrivant plus à gérer son fils et son travail en même temps, il enterre la hache de guerre et l'autorise à venir s'occuper de son fils lorsqu'elle le souhaite. Dans le dernier épisode, il embrasse Sara Casanova.

Dans la dixième saison, il entame une relation avec Sara Casanova, mais celle-ci y mettra un terme, ne pouvant pour le moment pas assumer une vie de couple. Toujours sous le charme, Lucas tente tant bien que mal de la reconquérir. Cela dit, il reste toujours auprès d'elle en cas d'ennuis. Sara ayant rompu a rencontré un autre homme, qui n'a fait que la harceler par la suite. Lucas est allé directement chez cet homme pour lui régler son compte. Cela dégénère et Lucas finit par le tabasser. Le cadavre de cet homme sera découvert le lendemain, et Lucas sera grandement suspecté. Cependant, il sera innocenté pour le plus grand bonheur de ses camarades. Lors du dernier épisode, Lucas demeure très inquiet après l'enlèvement de son fils par un ancien gendarme schizophrène. Cependant, il parvient à récupérer son fils Eliott, mais dans la bataille, Sara a été touchée par balle, et demeure blessée dans ses bras. Il fait une sorte de dépression à la suite du départ de Sara et essaie de faire partir la remplaçante de celle-ci en lui "pourrissant" la vie. Dans la treizième saison, on apprend que sa coéquipière Rose Orsini attend un enfant ; pensant au départ qu'il est de lui, il finit par se rendre compte que ce n'est pas le cas. En fin de treizième saison, il manque de se faire tuer par un homme voulant venger la mort de sa femme bien avant que Bernier arrive à la SR.

 Sous-officiers 
 Adjudant Victoire Cabral 
 Interprétée par Félicité Chaton

L'adjudant Victoire Cabral, dite « Vicky », est la spécialiste des nouvelles technologies, particulièrement complice avec son collègue Alexandre Sainte-Rose. C'est une personne qui adore la mode, arborant une multitude de tenues différentes. Durant la saison 11, elle confie à Lucas qu'elle est en réalité amoureuse de Bernier.

Dans la saison 13, sa sœur Cloé est retrouvée morte, Vicky est écartée de l'enquête, et on découvre alors qu'elle est issue d'une famille fortunée.

 Adjudant Alexandre Sainte-Rose 
 Interprété par Stéphane Soo Mongo

L'adjudant Alexandre Sainte-Rose, dit « Alex », est un jeune enquêteur guadeloupéen, particulièrement complice avec sa collègue Victoire Cabral.

 TIC 
 Capitaine Ariel Grimaud 
 Interprétée par Élise Tielrooy

Le capitaine Ariel Grimaud est la responsable des techniciens en identification criminelle (TIC) de la brigade, succédant ainsi au commandant Nadia Angeli. Elle est la première sur les scènes de crime pour recueillir puis analyser les indices en laboratoire.

 Famille de Martin Bernier 
 Leslie Sorel 
 Interprétée par Dorcas Coppin

Leslie Sorel est une « emmerdeuse » marginale et intelligente. Après avoir perdu son père, propriétaire d'un grand hôtel niçois, elle se retrouve seule à faire ce qu'elle veut. Elle trouve en Martin Bernier un père de substitution auprès duquel elle se réfugie. Après avoir reçu une grosse somme de l'héritage de son père pour ses dix-huit ans, elle accepte de reprendre ses études et de passer le Bac à la demande de Martin. À la fin de la saison, alors qu'elle a repris sa vie en main grâce à Martin, sa mère déboule pour la revoir mais Leslie ne veut pas la rencontrer. Elle demande à Martin de la voir pour sa fille. Cette dernière lui explique que c'est le père de Leslie qui l'a séparé de sa fille. Martin essaye de faire entendre raison à Leslie mais cette dernière ne veut rien savoir.

Dans la neuvième saison, elle disparaît sans que ni sa mère, ni Martin ne sachent où elle se trouve. La SR retrouve ses affaires sur une scène de crime et l'équipe comprend qu'elle est en danger. Des battues sont organisées, et elle est finalement retrouvée. Plus tard, elle part à Londres avec sa mère. Elle fera sa réapparition au cours d'une affaire et Martin sera très fâché qu'elle n'aille plus à son école de mode. Elle est très complice avec Vicky, la spécialiste des nouvelles technologies. Leslie vivra une vie amoureuse avec Julien Lacombe, qui lui brisera le cœur quand elle comprendra qu’il aime Chloé, son amie d’enfance et pas elle, d'autant plus qu'elle est enceinte de lui. Elle finira par perdre son bébé. Chloé ayant tué le père de Julien, celle-ci et ce dernier iront tous les deux en prison. Leslie ne réapparaît pas dans les saisons suivantes.

 Anciens personnages 
 Officier S.R. Nice 
 Psychologue et Lieutenant Camille Chatenet 
 Interprétée par Raphaèle Bouchard

Camille est psychologue ainsi que Lieutenant et elle intègre l'équipe dans la dixième saison. Elle est très utile surtout pour interroger des enfants, des jeunes en général ou pour faire doucement pression sur les accusés. Elle a un caractère fort mais elle sait se faire respecter. Il ne manquait qu'une psychologue dans l'équipe et c'est pour cela qu'elle a trouvé sa place rapidement. Elle part en congé maternité au cours de la saison 10 et elle revient dans la saison 11. Elle fait une dépression dans la saison 11, à cause de ses enfants. Elle trouve refuge et conseil avec Lucas ; elle voudra faire l'amour avec lui, mais le fils de ce dernier les dérangera. Elle finira par indiquer à Lucas que sa mauvaise passe est finie et qu'elle est encore amoureuse de son mari et elle fera de Lucas son meilleur ami. Elle a  (2 jumeaux et 1 bébé) ; elle apprend que son mari l'a trompée avec une collègue retrouvée assassinée ; son mari étant accusé du meurtre, elle utilise des moyens illégaux pour le disculper. Son mari est finalement innocenté ; elle partira avec lui et leurs enfants au Gabon pour recommencer une nouvelle vie.

 Lieutenant Roxane Janin 
 Interprété par Julie Fournier

Le lieutenant Roxane Janin est une ancienne avocate qui a quitté le barreau après un traumatisme lié à l'affaire Victor Sestria. Accusé du viol et du meurtre d'une collègue, cet homme clamait son innocence. S'emparant des lacunes de l'enquête, Roxane avait obtenu son acquittement. En comprenant qu'elle avait commis une erreur, elle a plaqué sa carrière juridique pour devenir enquêtrice criminelle. Le premier épisode de la huitième saison consiste en son premier jour de travail à la Section de recherches.

Elle connaît bien le procureur Thierry Calvi, qu'elle a affronté lors de l'affaire Sestria. Ils se rapprochent et ont une sérieuse relation qu'elle préfère cacher au reste de l'équipe. Dans la neuvième saison, les deux amoureux décident de se marier. Thierry Calvi est nommé à Paris, et Roxane décide de quitter la SR pour le suivre.

 Lieutenant Rose Orsini 
 Interprétée par Honorine Magnier
Le lieutenant Rose Orsini est une ancienne collègue de Lucas, qui s'était mise en disponibilité juste avant l'arrivée de Martin à la SR, cinq ans auparavant. Elle travaille désormais sur un ferry. Lors d'une escale, Lucas retrouve Rose par hasard, puis la mère de cette dernière est retrouvée noyée. Rose découvre que sa mère est en réalité le Commandant Colomars, qui s'était fait violer quand elle était jeune. La mère adoptive de Rose est morte car elle avait découvert l'identité du violeur de sa mère biologique. Par la suite, le lieutenant Rose Orsini décide de reprendre son poste à la SR.

Dans la saison 13, Rose annonce à Bernier, puis, à Lucas, qu'elle est enceinte.

Elle meurt par balle, dans le 1er épisode de la saison 14, au cours d'une scène violente impliquant toute la brigade.

 Sous-officier S.R. Nice/Bordeaux (pour Sara Casanova) 
 Adjudant Sara Casanova 
 Interprétée par Manon Azem

Dans la septième saison, l'adjudant Sara Casanova, d'origine corse, est en poste dans une brigade territoriale autour de Bordeaux. Avec sa connaissance du terrain et des victimes dans une affaire de la Section de recherches, elle se voit proposer de participer à l'enquête. Son caractère bien trempé et son travail font bonne impression auprès de l'équipe. Elle se verra proposer un poste à la SR. Elle s'intègre très rapidement dans l'équipe, et entame même une relation avec Luc.

Dans la huitième saison, on apprend qu'après les évènements de la fin de saison précédente, elle a suivi son compagnon Luc en Guyane. Cependant, son nouveau travail ne lui plaît pas, et elle décide de tout plaquer lorsqu'elle découvre que Luc la trompe avec une collègue. Elle vient à Nice chercher du réconfort auprès de Martin Bernier et Nadia Angeli, et finit par intégrer la nouvelle équipe. Dans le onzième épisode, elle revoit Luc, de retour à Nice le temps d'une affaire. Au départ, elle ne veut pas lui parler mais les deux amis finissent par s'expliquer. Ils comprennent qu'après les évènements dramatiques de Bordeaux, ils se sont réfugiés dans une relation et que tout est allé trop vite. Ils se quittent en bons termes, et Sara est triste de le voir partir.

Dans la neuvième saison, elle se retrouve suspecte  dans une enquête pour meurtre. Des éléments troublants la relient à Dominique Taviani, un faussaire de tableaux de maître. Il s'agit en fait de son père, qu'elle vient de revoir la veille pour la première fois depuis des années. Celui-ci, en cavale pour échapper à son procès, viendra pourtant se rendre à la gendarmerie afin de confirmer son alibi. Dans le dernier épisode, elle embrasse Lucas Auriol.

Dans la dixième saison, elle entame une relation avec celui-ci, mais ceci n'est pas de tout repos. Sara n'est pas prête à vivre une vie de couple, encore moins avec un homme plus âgé qu'elle, qui voudrait rester stable. Elle rompt avec Lucas, et fait la rencontre d'un autre homme, là aussi plus âgé. Elle entame une relation mais y met fin très rapidement. Celui-ci n'a cessé de la harceler, via le téléphone, des lettres, ou des bouquets, mais Sara elle-même sera ignorante de la provenance de tout cela. Lorsqu'elle découvre qu'il s'agit de l'homme avec qui elle venait de rompre, elle se confie à Lucas, mais cela dégénère lorsque Lucas vient à la rencontre de cet amant chez lui, pour lui régler ses comptes. Le lendemain, lorsque le cadavre de cet homme est découvert, Sara craint le pire, car Lucas est grandement suspecté. Lorsque Lucas est innocenté, l'équipe entière est soulagée. Dans le dernier épisode de la saison 10, au cours d'une enquête, Lucas lui confie son fils, Eliott en attendant d'intervenir sur le terrain. Cependant, un incendie se déclare à la S.R. et Sara demeure inconsciente au milieu des flammes. Sauvée de justesse par Lucas, elle se souvient finalement qu'Eliott a été enlevé par l'auteur de l'incendie pendant le mouvement de panique. Le ravisseur était un ancien gendarme renvoyé de la Gendarmerie pour schizophrénie et exige une remise de documents en échange d'Eliott pour réintégrer la Gendarmerie, et désigne la psychologue qui n'est autre que Muriel lui a diagnostiqué sa maladie pour la remise de rançon. Sara se propose pour lui remettre les documents à la place de cette dernière, mais flairant la tromperie, le ravisseur d'Eliott tire sur Sara. Celle-ci demeure blessée par balle dans les bras de Lucas.

Dans la onzième saison, guérie de sa blessure, Sara aura du mal à se remettre de ce traumatisme. Excessive, n'arrivant plus à se concentrer ni à se contrôler, ne se sentant même plus capable de faire ce métier, elle décide de quitter la Gendarmerie. On la retrouve dans la treizième saison, en Nouvelle-Calédonie, dans une enquête pour meurtre. Elle sera finalement innocentée. Elle explique à Bernier qu'elle s'est reconstruit une nouvelle vie ici et qu'elle ne veut pas retourner en France.    

 Sous-officier S.R. Nice 
 Adjudant Sophie Walle 

Interprétée par Marine Sainsily

Dans la onzième saison, après le départ de Sara, la S.R accueille une nouvelle venue en la personne de Sophie Walle, qui n'est pas du goût de Lucas, celui-ci étant encore touché par le départ de Sara. Ce dernier reproche à la nouvelle venue de vouloir prendre la place de Sara à la S.R. Lucas finit par s'habituer mais reste toujours très réticent. On apprend peu de temps après son arrivée, qu'elle a un fils. 

 T.I.C Nice 

 Capitaine puis Commandant Nadia Angeli 
 Interprétée par Chrystelle Labaude

Le capitaine Nadia Angeli est la responsable des techniciens en identification criminelle (TIC) de la brigade. Elle est la première sur les scènes de crime pour recueillir puis analyser les indices en laboratoire. Mère de deux enfants, elle est séparée de son mari, et est l'une des plus proches et vieilles amies de Martin Bernier. Elle est épaulée lors des deux premières saisons par Léon, jeune scientifique.

Dans la quatrième saison, elle prête une chambre au père de Luc en échange de travaux. Elle est séduite par cet homme et tous deux entament une relation. Au début de la cinquième saison, elle fait partie des otages du Palais de Justice aux côtés du procureur Alain Berger. Elle mènera les négociations avec le preneur d'otage et finira par se prendre une balle, sans grande gravité. C'est à cette occasion que Luc découvre la relation qu'elle entretient avec son père. Cette situation provoquera un conflit entre elle et Luc, ce dernier se trouvant partagé entre son père et sa mère. Il finira par l'accepter, n'hésitant pas à prévenir son père lorsque Nadia fera un léger malaise sur une scène de crime. Après s'être installés ensemble, leur relation se terminera assez rapidement.

À partir de la cinquième saison, elle est épaulée dans son travail par Marc-Olivier Delcroix, une nouvelle recrue ayant quitté son travail de laboratoire pour la Gendarmerie.

Dans la septième saison, après la mort de Ghemara, elle se voit promue au grade de commandant. Elle essaye de retrouver un homme pour ses vieux jours et, sous les conseils de son collègue Marc-Olivier, s'inscrit sur des sites de rencontre. L'un de ces hommes est soupçonné d'être le tueur en série qui a assassiné Fanny Caradec. Le procureur la soupçonne d'avoir fourni au serial-killer, volontairement ou non, des informations sur l'enquête, qui lui ont permis d'échapper aux gendarmes. Elle sera encore plus choquée lorsqu'elle découvrira avec le reste de l'équipe que son collègue de travail, Marc-Olivier, est le véritable tueur en série.

Dans la huitième saison, on apprend que, traumatisée par les précédents évènements, elle s'est mise en disponibilité de la Gendarmerie, et a déménagé dans sa maison de famille près de Nice pour récupérer. Elle trouve comme nouvelle activité de remonter l'oliveraie familiale. Après la tentative de suicide de Serge Briscard, responsable des TIC à Nice, Martin Bernier, qui a repris du service à la SR locale, lui demande de le rejoindre, ce qu'elle accepte. Lors d'une enquête de la SR, elle doit faire face à son ancien collègue Marco pour obtenir des informations sur son codétenu, victime d'un meurtre. Elle ressort de nouveau bouleversée de cette confrontation. Dans sa vie personnelle, elle se rapproche de Léo Grasset, un ami producteur d'huile d'olive, et les deux emménagent sous le même toit.

Dans la neuvième saison, elle se plaint de problèmes de mémoire, oubliant des objets ici et là. Elle finit par consulter son médecin pour faire un bilan de santé, ayant peur d'être victime de dégénérescence du cerveau comme sa mère. Dans le dernier épisode, les gendarmes la retrouvent morte chez elle, abattue par balles. En fait, il ne s'agit pas d'elle mais de la cousine de Léo, son compagnon, qui lui ressemble fortement. La SR comprend que c'est Nadia qui était la cible du tueur. Les investigations les amènent à soupçonner Marco, l'ancien collègue de la SR de Bordeaux et tueur en série, celui-ci étant très remonté que Nadia s'installe avec Léo. Finalement, l'équipe comprend que le coupable est la mère de Cécilia, une des victimes de Marco, à qui il a fait croire que Nadia était sa complice afin de pouvoir la voir de nouveau. En prison, la mère de Cécilia menace de tuer Nadia mais Marco intervient et se fait poignarder à la place de cette dernière. Malgré l'épreuve qu'ils viennent de passer, Léo et Nadia décident de rester ensemble. Elle quitte le groupe pour des raisons inexpliquées.

 Procureur Nice 
 Procureur Thierry Calvi 
 Interprété par Christian Vadim

Le procureur Thierry Calvi connaît bien Roxane Janin pour l'avoir affrontée lors de l'affaire Sestria. Il se montre particulièrement heureux de la retrouver du « bon côté » de la loi. Les deux se rapprochent et ont une sérieuse relation. Dans la neuvième saison, les deux amoureux décident de se marier. Thierry est nommé à Paris, et Roxane Janin décide de quitter la SR pour le suivre.

 Officier Bordeaux 
 Capitaine  puis Commandant Enzo Ghemara 
 Interprété par Kamel Belghazi

Le capitaine Enzo Ghemara est le chef du Groupe Homicides à la Section de recherches de Bordeaux. Enfant de la DDASS, il traîne dans une bande de voyous lorsqu'il se fait arrêter par Martin Bernier. Remarquant qu'il avait la rage de s'en sortir, Bernier lui donne un choix : la prison ou l'armée. Ghemara s'engage, fait de brillantes études et monte rapidement les échelons jusqu'au poste de chef de groupe. Ami indéfectible de Bernier, il le soutient auprès de la hiérarchie en toutes circonstances, mais n'hésite cependant pas à le recadrer.

À la fin de la deuxième saison, il se fait tirer dessus en aidant une amie d'enfance, Anouk, et se retrouve dans un état grave. Au début de la troisième saison, il s'en sort sans trop de dommages, mais une enquête interne dirigée par le commandant Valton, de l'Inspection de la Gendarmerie nationale, doit vérifier ses actions. Le commandant Valton est persuadé que ce gamin de banlieue est un gendarme pourri qui est en collusion avec des trafiquants de drogue, de par sa relation avec Anouk. Il sera blanchi de tout soupçon après qu'une opération du commandant Valton ait mal tourné.

Dans la quatrième saison, il entame une relation avec Mathilde Delmas, mais en tant que son supérieur hiérarchique, il décide d'y mettre fin, conformément au règlement. Mathilde lui en voudra beaucoup et finalement il se ravisera, ne pouvant se passer d'elle. Discrets sur leur relation dans la quatrième saison, ils cherchent un moyen de pouvoir s'afficher : l'un d'entre eux devra quitter le groupe. Enzo se porte volontaire, ayant déjà eu des contacts pour rentrer à l'état-major.

Au début de la cinquième saison, le colonel Derville est muté à l'état-major, le capitaine Ghemara est promu à son poste de directeur de la Section de recherches de Bordeaux avec le grade de commandant. Enzo n'étant plus le supérieur direct de Mathilde, les deux tourtereaux peuvent officialiser leur relation. Pour lui succéder, Enzo choisit de confier le poste de chef de groupe à son ami Bernier. En fin de saison, Enzo et Mathilde se rendent en vacances sur l'île de La Réunion. Le voyage tourne au cauchemar lorsque la voiture dans laquelle se trouve Mathilde chute du haut de la falaise dans la mer. Elle tombe dans le coma, dont elle finit par se réveiller.

Dans le cinquième épisode de la septième saison, Mathilde et Enzo se marient. Dans l'épisode suivant, à la veille du voyage de noces, l'équipe doit trouver et empêcher une bombe d'exploser dans le centre de Bordeaux. Ils localisent l'engin sous une voiture de gendarmerie. Enzo se met au volant de la voiture pour la conduire dans un lieu moins fréquenté, afin que les habitants de Bordeaux ne soient pas touchés par l'explosion. Arrivé au port et alors qu'il s'éloigne en courant du véhicule pour se mettre à l'abri, la bombe explose. Il a fait passer la vie des autres avant la sienne. Le commandant Enzo Ghemara est touché et meurt dans les bras de Mathilde. L'équipe, Mathilde en tête, est traumatisée par son décès. Ses obsèques ont lieu dans le septième épisode de la saison. Un peu plus tard, ils montent tous d'un grade grâce à Ghemara.

 Sous-officiers Bordeaux 
 Adjudant puis Adjudant-chef puis Major Mathilde Delmas 
 Interprétée par Virginie Caliari

L'adjudant Mathilde Delmas, fille de général, est diplômée en criminologie et en psychologie. Elle suit un stage de profiler avec le FBI aux États-Unis. Elle s'engage ensuite dans la Gendarmerie avant d’intégrer la Section de recherches de Bordeaux dans la première saison. Elle est prise sous son aile par Daniel Perez, vieil enquêteur qui lui passe la main sur ses affaires non résolues. Perez meurt peu après, prenant une balle à la place de Mathilde lors d'un braquage. Au début, son côté « intello » et son manque d'expérience de terrain ne plait pas à Bernier, d'autant plus qu'elle laisse échapper l'assassin de son amour de Bosnie. Mais elle finit par se faire accepter.

Dans la troisième saison, elle a une courte histoire avec Bernier, mais y met fin faute d'engagement de la part de celui-ci. Elle entame ensuite une relation avec Enzo Ghemara mais celui-ci, en tant que son supérieur hiérarchique, décide d'y mettre fin conformément au règlement. Elle lui en veut beaucoup mais finalement il se ravise, ne pouvant se passer d'elle. Discrets sur leur relation dans la quatrième saison, ils cherchent un moyen de pouvoir s'afficher : l'un d'entre eux devra quitter le groupe. Enzo se porte volontaire, ayant déjà eu des contacts pour rentrer à l'état-major.

Au début de la cinquième saison, le capitaine Ghemara est promu au poste de directeur de la Section de recherches de Bordeaux. Enzo n'étant plus le supérieur direct de Mathilde, les deux tourtereaux peuvent officialiser leur relation. Bernier devient le nouveau chef du Groupe Homicides, et il choisit Mathilde comme adjoint, qui se voit promue au grade d'adjudant-chef. En fin de saison, Enzo et Mathilde se rendent en vacances sur l'île de La Réunion. Le voyage tourne au cauchemar lorsque la voiture dans laquelle elle se trouve chute du haut de la falaise dans la mer. Mathilde tombe dans le coma, dont elle finit par se réveiller.

Dans le cinquième épisode de la septième saison, Mathilde et Enzo se marient. Dans l'épisode suivant, lors d'une enquête, le commandant Enzo Ghemara est gravement blessé par une explosion, et meurt dans les bras de Mathilde. Elle se voit alors promue au grade de major. Après les évènements de fin de saison, elle quitte la SR pour travailler à l'état-major.

Dans la quinzième et dernière saison, lors du pot de départ pour le départ en retraite de Martin Bernier, d’anciens membres, dont elle, se retrouve. Elle est retrouvée morte quelques heures après son arrivée. On apprendra qu’elle est atteinte d’un cancer et qui ne lui restait plus que quelques mois à vivre.

 Gendarme puis Maréchal des Logis-chef puis Adjudant puis Adjudant-chef puis Capitaine Luc Irrandonéa 
 Interprété par Jean-Pascal Lacoste

Luc Irrandonéa est tout juste diplômé de l’École de gendarmerie. Simple gendarme, il intègre la Section de recherches pour s'occuper plus particulièrement de l'informatique : liste d’appels téléphoniques, décryptage de disques durs, interrogations des fichiers d'identité. Il monte rapidement en grade. Dès la deuxième saison, il apparaît avec le grade de maréchal des logis-chef et commence à se rendre sur le terrain. À partir de la sixième saison, il apparaît avec le grade d'adjudant.

Dans la septième saison, après la mort de Ghemara, il se voit promu au grade d'adjudant-chef. Il ne reste pas indifférent à l'arrivée de Sara Casanova, et entame une relation avec elle. Après les évènements de fin de saison, il part avec Sara en Guyane. Cependant, il la trompe avec une collègue et Sara le quitte.

Dans le onzième épisode de la huitième saison, Luc est de retour à Nice pour escorter une femme devant témoigner sous protection. La SR se retrouve impliquée dans l'affaire et Luc participe à l'enquête. Sara n'est au départ pas contente de le revoir mais les deux amis finissent par s'expliquer. Ils comprennent qu'après les évènements dramatiques de Bordeaux, ils se sont réfugiés dans une relation et que tout est allé trop vite. Ils se quittent en bons termes, et Sara est même triste de le voir partir.

Dans l'épisode final de la série, on apprend que Luc a été promu à différents grades dont récemment promu à celui de Capitaine.

 Adjudant Fanny Caradec 
 Interprétée par Félicité Du Jeu

L'adjudant Fanny Caradec est enquêtrice à la Section de recherches de Grenoble. Elle débarque à Bordeaux dans le premier épisode de la cinquième saison, persuadée que l'enquête que mène l'équipe de Bernier est liée à une de ses vieilles affaires. Elle soupçonne tout particulièrement un célèbre écrivain. Fanny Caradec et Martin Bernier s'étaient rencontrés des années auparavant. Elle n'était alors que coach comportemental, et avait aidé Bernier dans une de ses enquêtes. Lors de l'arrestation du suspect, elle s'interpose entre ce dernier et Bernier, et prend une balle. Enceinte, elle perd son bébé ainsi que tout espoir d'avoir un autre enfant. Son mariage ne résiste pas et elle se réfugie dans l'alcool. Devenir gendarme lui permet de remonter la pente.

À la suite de l'enquête, elle intègre définitivement l'équipe avec le soutien de Bernier, mais contre l'avis de Ghemara. Celui-ci la voit comme fragile et craint qu'elle replonge dans l'alcool. Il finit par admettre que Martin avait raison et qu'ils avaient bien fait de recruter Fanny.

Amoureuse de Bernier, celui-ci ne peut lui offrir ce qu'elle veut, toujours meurtri qu'il est par la mort de son précédent amour. Au début de la septième saison, elle feint donc de quitter la SR pour une mission d'un an en Guyane, sans faire ses adieux. En fait, elle démissionne de la Gendarmerie. À la fin de la saison, l'équipe retrouve son cadavre dans l'eau : elle a été victime d'un tueur en série le soir même de son départ.  L'équipe apprend que ce meurtrier n'est autre que Marc-Olivier Delcroix, leur collègue. Tout le monde en est bouleversé, et à ce moment, l'équipe explose.

 Adjudant-chef Claire Linsky 
 Interprétée par Linda Hardy

L'adjudant-chef Claire Linsky est la mère d'un petit garçon et la veuve d'un capitaine du GIGN abattu dans le dos par un voyou. Elle a entretenu une relation avec le colonel Derville, devenu directeur de la Section de recherches de Bordeaux. À la tête d'une brigade territoriale à Rennes, Claire décide d'aller de l'avant et déménage à Bordeaux. Elle arrive à la SR au début de la troisième saison, avec pour mission de rechercher l'homme qui a tiré sur le capitaine Enzo Ghemara. Une fois l'enquête terminée, elle intègre définitivement l'équipe.

Dans la quatrième saison, l'arme qui a tué le mari de Claire refait surface lors d'une enquête. C'est pour elle enfin l'occasion d'arrêter l'assassin de son mari. Quelque temps plus tard, lors d'une autre enquête, elle manque de se faire tuer, ce qui lui fait prendre conscience de la dangerosité de son métier. Pour préserver son fils qui a déjà perdu son père, elle décide de quitter la SR pour un poste moins exposé.

 Officier autre groupe Bordeaux 
 Lieutenant Nathalie Charlieu 
 Interprétée par Olivia Lancelot

Le lieutenant Nathalie Charlieu est à la tête du Groupe d'Observation et de Surveillance (GOS), chargé des filatures et des infiltrations dans les milieux du banditisme et des trafiquants. Elle vient parfois en renfort du Groupe Homicides sur des enquêtes délicates ou touchant les milieux que son équipe surveille.

Dans la cinquième saison, après qu'Enzo Ghemara a quitté son poste de chef du groupe pour celui de directeur de la Section de recherches, elle est en compétition avec le major Martin Bernier pour prendre la tête du Groupe Homicides. Finalement, Bernier lui est préféré. Elle continue à aider le Groupe Homicides dans ses enquêtes.

 TIC Bordeaux 

 Gendarme puis Maréchal des Logis-Chef Marc-Olivier Delcroix 
 Interprété par Vincent Primault

Marc-Olivier Delcroix, surnommé « Marco », est un nouveau technicien en identification criminelle (TIC) qui arrive à la Section de recherches dans la cinquième saison. Il était scientifique dans un laboratoire privé avant d'intégrer la Gendarmerie par goût de l'enquête et des Experts''. Père d'un adolescent, séparé de sa femme, toujours prêt à rire, il devient rapidement l'ami de sa supérieure Nadia Angeli, jusqu'à la conseiller dans l'écriture de son profil en ligne sur des sites de rencontre.

À la fin de la septième saison, l'équipe est choquée d'apprendre que Marco est le tueur en série qu'ils recherchent, dont une des victimes est leur ancienne collègue Fanny Caradec. Sa vraie identité est Stéphane Leusieur, un pervers psychopathe échappé d'un hôpital psychiatrique, avec une capacité de sociabilisation qui le rend indétectable, même aux tests de la gendarmerie. Nadia est particulièrement choquée d'avoir été si proche de lui sans se rendre compte que toute sa vie (femme, enfant...) n'était qu'un mensonge. Il est arrêté par la SR et emprisonné.

Dans la huitième saison, il est transféré à la prison de Nice pour pouvoir être interrogé par des enquêteurs locaux. Dans le cadre d'une affaire, la SR enquête sur le codétenu de Marco et Martin Bernier a la désagréable surprise de revoir ce dernier. Marco accepte de les aider, à la condition de parler exclusivement à Nadia Angeli. Cette dernière accepte mais ressort bouleversée de cette confrontation.

Dans la neuvième saison, il est suspecté d'être la personne ayant mis un contrat sur la tête de Nadia Angeli, furieux de voir cette dernière s'installer avec son nouveau compagnon Léo. En fait, écrivant une biographie, il a manipulé la mère d'une de ses victimes, Cécilia, pour lui faire croire que Nadia était sa complice. Tout ceci dans le but de revoir celle-ci à la prison. Lorsque cette dernière est menacée avec un cutter par la mère de Cécilia, Marco la sauve en avouant son plan et se fait poignarder à sa place. Il se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort, son pronostic vital étant engagé. Nadia a peur que Marco ne s'en sorte pas, Sara essaie de lui changer les idées en lui disant que si Marco meurt, il l'aura bien mérité mais Nadia n'en est pas convaincue. On n'apprend rien de plus sur Marco par la suite.

Léon 
 Interprété par Julien Courbey

Léon est un technicien en identification criminelle (TIC) lors des deux premières saisons. Il est l'assistant du capitaine Nadia Angeli.

Procureur Bordeaux

Procureur Alain Berger 
 Interprétée par Bernard Montiel

Alain Berger est le procureur de la République au tribunal de grande instance de Bordeaux. C'est un homme élégant, mondain, qui connaît bien la société des notables bordelais de par sa position. Il a une petite amie bien plus jeune que lui. Il accepte la discussion, cherchant les solutions les plus adaptées pour les membres de la SR, sans pour autant hésiter à les recadrer.

Notes et références

Notes

Références 

Section de recherches
Section de recherches